Hischmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Hischmann (* 1983), deutscher Schriftsteller
 Rudolf Hischmann (1889–1960), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)